Okrsek je obvykle menší územní celek, který je vymezen podle nějakého konkrétního účelu či hlediska. V praxi se může jednat o:

geomorfologický okrsek – geomorfologická jednotka osmé úrovně
policejní okrsek – obvykle území spravované jednou policejní stanicí nebo jednotkou
řízený okrsek –  území v okolí letiště, kde letouny létají v kruhu okolo letiště
volební okrsek – území, které spadá pod jednu volební komisi

v kultuře
Okrsek 13 – francouzský akční film z roku 2004

Související články 
okres